Открытый чемпионат Японии — профессиональный теннисный турнир, проводимый в сентябре в Токио (Япония) на хардовым кортах местного комплекса Теннисный парк Ариакэ. С 2015 года мужской турнир относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 2,1 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар. До 2017 года проводился также женский турнир.

Общая информация 
Этап мужского профессионального теннисного тура Гран-при в Токио организован накануне сезона-1972. Первый приз был разыгран на открытых кортах и только в мужском одиночном разряде; через год чемпионат, постепенно обретший популярность и постоянное финансирование был дополнен соревнованиями в женском одиночном и мужском парном разряде, а в 1974 — и в женской паре.

Четыре чемпиона с тех пор, впрочем, выявлялись отнюдь не каждый раз: в 1974 году не был проведён турнир среди мужских пар, в 1976-78 годах не проходили призы в женском одиночном разряде и женском парном разряде.

Чемпионат регулярно собирал сильный состав и при реорганизации профессиональных теннисных туров на рубеже 1990-х годов получил статус сначала турнира WTA, а затем и турнира ATP. В 2009 году у женских соревнований была отозвана лицензия турнира WTA в пользу только что созданного турнира в Осаке, но в течение следующих двух лет токийский чемпионат продолжал существовать в ранге элитного соревнования женского тура ITF, пока не был отменён из-за экономии электроэнергии в городе, вызванной произошедшим за полгода до того крупным землетрясением. В 2015 году женский турнир в Токио под вывеской Открытого чемпионата Японии был возобновлён, но с 2018 года женский турнир переехал в Хиросиму.

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

См. также 
 Seiko Super Tennis
 Открытый чемпионат Осаки

Ссылки 

 Сайт женского турнира 
 Сайт мужского турнира 
 
 Профиль турнира на сайте WTA